DLS, akronymet henviser til forskellige artikler:

 Danmarks Liberale Studerende – studenterpolitisk organisation
 Dansk Land og Strandjagt – interesseorganisation for jægere.
 Dansk Legeplads Selskab – netværk af personer, som arbejder for at give børn bedre udendørs legemuligheder.
 Dominion Land Survey – metode til opdeling af landbrugsområder, brugt af canadiske landmålere i den vestlige del af Canada.